Johann Baptista Tscharner ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptista Tscharner (Politiker, 1670) (1670–1734), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Chur
 Johann Baptista Tscharner (Politiker, 1722) (1722–1806), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Chur
 Johann Baptista von Tscharner (Politiker, 1751) (1751–1835), Schweizer Jurist und Politiker, Bürgermeister von Chur
 Johann Baptista von Tscharner (Politiker, 1770) (1779–1857), Schweizer Jurist und Politiker, Bürgermeister von Chur
 Johann Baptista von Tscharner (Politiker, 1815) (1815–1879), Schweizer Jurist und Politiker, Ständerat